Richland County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:

 Richland County (Illinois) – okres státu Illinois
 Richland County (Montana) – okres státu Montana
 Richland County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota
 Richland County (Ohio) – okres státu Ohio
 Richland County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Richland County (Wisconsin) – okres státu Wisconsin